Бья́нко (, ) — коммуна в Италии, в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-Калабрия.

Население составляет 4019 человек, плотность населения — 130 чел./км². Занимает площадь 31 км². Почтовый индекс — 89032. Телефонный код — 0964.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Madonna di Pugliano). Праздник ежегодно отмечается 15 августа.